Frédéric Joliot-Curie – fisico francese
Irène Joliot-Curie – chimica francese
Joliot Curie – stazione della metropolitana di Sofia